Center Stage: Turn It Up (Sob a Luz da Fama: O Poder da Paixão no Brasil / No Centro do Palco - Toca a Aquecer! em Portugal) é um filme estadunidense de 2008, sequência de Center Stage (2000). Foi dirigido por Steven Jacobson, escrito por Karen Bloch Morse e baseado nos personagens criados por Carol Heikkinen. O longa é estrelado por Rachele Brooke Smith e Kenny Wormald.

Sinopse
Tudo que Kate Parker (Rachele Brooke Smith) sempre quis era dançar na Academia Americana de Balé. Mas ela não é aceita e aprende que só talento natural não basta para quem quer vencer no mundo da dança. Com uma passagem por uma boate moderna de hip-hop e a ajuda de um bonito jogador de hóquei que virou dançarino (Kenny Wormald), ela ainda tem uma chance de realizar seus sonhos.

Elenco

 Rachele Brooke Smith como Kate Parker
 Kenny Wormald como Tommy Anderson
 Sarah Jayne Jensen como Suzanne Von Stroh
 Crystal Lowe como Lexi
 Peter Gallagher como Jonathan Reeves
 Ethan Stiefel como Cooper Nielson
 Lucia Walters como Monica Strauss
 Nicole Muñoz como Bella Parker

Trilha Sonora

 Raising The Barre - Medusa
 Balloon - Sara Haze
 Give It All I've Got - Bekki Friesen
 Turn Around - Soul P
 Burnin' - Ms. Triniti
 I Ain't Goin' Nowhere - Soul P
 Num Num - The DNC
 You Should Be Gone - Christelle Radomsky
 Loosen Up - Golden ft. Sophia Shorai
 Mista Ambarosia - The Spectaculars
 Don't Sweat - Ms. Triniti
 Street Ballet - Medusa
 Paper Plane - Lucy Schwartz
 A Part In That Show - Chris Joss
 Act Like You Want It - X5 ft. Mr. Fang
 Inside Outside - Miss Eighty 6
 Swing Baby Swing - The DNC
 Nobody Hot As Me - KU
 Rainmaker - Sara Haze
 Ten Things To Prove - Amali Ward
 You Belong - The Skies Of America
 24 - Jem

Filmes dos Estados Unidos